Анджей Прушинський (1836–1895) — польський скульптор
 Казимир Прушинський (1875–1945) — польський винахідник, один з родоначальників кінематографа Польщі

 Прушинський — селище, Зирянський район, Томська область, Росія

Польські прізвища